Tronitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:

 Tronitz (Großweitzschen), Ortsteil von Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen
 Tronitz (Dohna), Ortsteil von Dohna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Tronitz (Käbschütztal), Ortsteil von Käbschütztal, Landkreis Meißen